Ел Коно има више значења:

 Ел Коно (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Коно (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коно (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коно, Ранчо Ерманос Гарсија (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Коно, Лос Конос де Салитриљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику